Anatomia: Canó o Faringe, part del coll situada posteriorment a la boca i la cavitat nasal;
 Arma: Canó, arma d'artilleria, en general gran i en forma tubular, que usa pólvora per a impulsar un projectil.
 Enginyeria:
 Canó o Canonada, conducte de forma tubular destinat al transport de fluids i, eventualment, de matèries granulars i pulverulentes.
 Volta de canó, element arquitectònic generat pel desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix longitudinal.